Partito Tory – precursore del moderno Partito conservatore
 Tory – termine usato per descrivere i lealisti britannici nella rivoluzione americana
 Tory Island – nome inglese dell'isola di Toraigh, un'isola al largo del Donegal, in Irlanda

Altri progetti